Кратер Сле́йтер () — небольшой ударный кратер в районе Южного полюса Луны. Название дано в честь американского планетолога Дэвида Чарльза Слейтера (1957—2011) и утверждено Международным астрономическим союзом 4 мая 2015 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Фаустини примыкающий к нему на западе; кратер Амундсен на северо-западе; кратер Вихерт на северо-востоке; кратер Свердруп на юго-востоке и кратер Шеклтон на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 25.1 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму с выступом в восточной части, умеренно разрушен. Вал кратера и его внутренний склон отмечены несколькими небольшими кратерами. Вследствие расположения у южного полюса Луны дно чаши кратера никогда не освещается лучами Солнца и не картографировано.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны